

Sigle 
 Cisco User Group – mailing-list nata con l'intento di creare un gruppo di lavoro, nel quale gli utenti possono confrontare le loro esperienze nell'uso di apparati Cisco Systems e del networking in generale
 Comitato Unico di Garanzia, istituto previsto dalla legge negli pubblici per assorbire le funzioni di Comitato Pari Opportunità e Comitato anti-mobbing.

Biologia molecolare 
 CUG – codone citosina-uracile-guanina che codifica per la leucina, e codone di avvio della traduzione

Codici 
 CUG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cudal (Nuovo Galles del Sud) (Australia)
 cug – codice ISO 639-3 della lingua cung